Bocaiuvensi – abitanti di Bocaiúva do Sul
Bocaiuvensi – abitanti di Bocaiúva